Kettinglijn (wiskunde), een bepaalde wiskundige kromme
 Kettinglijn (bouwkunde), boogvormige constructie toegepast volgens de kettinglijntheorie
 Kettinglijn (fiets), (optimale) loop van de fietsketting tussen voor- en achtertandwiel(en)